Localidades na França
 Évry (Essonne)
 Évry (Yonne)
 Évry-Grégy-sur-Yerre

Desambiguações de topônimos